Eofelis — род вымерших кошкоподобных млекопитающих из семейства нимравид. Жили во времена верхнего эоцена — олигоцена ( назад) на территории современных Франции и Испании.

Первоначально ископаемые остатки представителей рода обнаружены в залежах фосфоритов (графство Керси).

Классификация 
В 2000 году при переработке материала старых коллекций было установлено, что существует два вида Eofelis, причём E. edwardsii был более многочисленным, а E. giganteus — более крупным (почти в два раза крупнее E. edwardsii).

На февраль 2020 года в род включают только эти 2 вымерших вида:
  [syn. ]

Примечания 

Нимравиды
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Евразии
†